Karen é um nome feminino, originalmente a forma abreviada, em dinamarquês, do nome Catarina (Katharina). Significa pura, casta ou linhagem. Pode referir-se a:

Pessoas com o prenome Karen
Karen Armstrong — escritora britânica
Karen Blixen — escritora dinamarquesa
Karen Carpenter — cantora e baterista americana
Karen Jonz — skatista brasileira

Outros 
Karens — grupo étnico formado por diversas comunidades nativas do Sudeste Asiático
Karen (calão) - uma gíria pejorativa para descrever um tipo de mulher que exige "falar com o gerente"

Desambiguações de prenomes‎